Köselitz ist der Name mehrerer Orte:
 Köselitz, Dorf im Fläming und Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 deutsche Name zweier Orte in Polen:
 Kozielice (Golczewo) (Köselitz, Kreis Cammin/Pommern)
 Kozielice (Powiat Pyrzycki) (Köselitz, Kreis Pyritz/Pommern)

Köselitz ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Reinhold Köselitz (1692–1754), deutscher Jurist
 Gustav Hermann Köselitz (1822–1910), deutscher Politiker der Deutschen Fortschrittspartei

 Julius Karl Köselitz (1782–1846), deutscher Kauf- und Handelsmann 
 Rudolf Köselitz (1861–1948), deutscher Maler und Illustrator